Hailiniemi är en udde i Finland. Den ligger i Vederlax i landskapet Kymmenedalen, i den södra delen av landet,  km öster om huvudstaden Helsingfors.

Terrängen inåt land är platt. Havet är nära Hailiniemi åt sydost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Hailiniemi.  Närmaste större samhälle är Miehikkälä,  km norr om Hailiniemi. 

Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Kymmenedalen
Vederlax